Кейнсіанська функція інвестицій
 Кейнсіанська функція споживання